Signal, signali i/ili signalizacija se mogu odnositi na:

Naučne koncepte:
 Signal u elektrotehnici - fizička veličina koja sadrži informacije. Može biti digitalni ili analogni.
 Obrada signala - niz tehnika i tehnologija koje sa koriste kako bi se iz signala dobile informacije
 Ćelijska signalizacija u biologiji - sistem komunikacije koji upravlja ćelijskim aktivnostima i koordnira ćelijske akcije.
 Signalizacija u evolutivnoj biologiji - znaci koji jedinke šalju jedne drugima kako bi komunicirale
 Signalizacija u ekonomiji - učesnici na tržištu pokazuju svoje namere i tendencije
Računarstvo:
 Signal u računarstvu - događaj, poruka ili struktura podataka koja se prenosi među procesima obrade
 Signal (programiranje) - jedna od metoda -{event-driven}- programiranja 
 Signali i slotovi - softverski obrasci za programiranje upravljano signalom
Komunikacije (signali se koriste u različitim vrstama transporta):
 Semafori
 Železnički signali
 Svetionici
 Međunarodni pomorski signalni znaci
 Signali (vojna primena) - različiti signali u vojnoj komunikaciji
 Signali ometanja
 Dimni signali - korišćeni kao oblik primitivne komunikacije
 Telekomunikacioni signali - sadržani u pojedinim komunikacionim protokolima
Ostalo
 Signal, pronacističke novine koje su izlazile u Kraljevini Jugoslaviji
 Signal (časopis) - glasilo signalizma